DAT steht als Abkürzung für:

 DAT Automobile Manufacturing Co., Ltd., Automobilhersteller
 Danish Air Transport
 „Delivered at Terminal“, siehe Incoterms
 Delta Air Transport, verwendeter ICAO-Code der ehemaligen belgischen Fluggesellschaft
 „Dementia of the Alzheimer Type“, siehe Alzheimer-Krankheit
 Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft
 Deutsche Arznei-Taxe
 Deutsche Automobil Treuhand
 Deutscher Apotheker-Tag
 Deutsches Amateur Turnieramt Tanzsportabteilung in Deutschland für Amateure. Standard/Lateinamerikanische Tänze/Trendtänze/Hip Hop & Videoclipdancing
 Differenzialagglutinationstest
 Digital Audio Tape
 direkter Antiglobulintest
 Dopamintransporter
 Drehstromantriebstechnik, siehe Drehstromantrieb (Eisenbahn)
 Duplicate Address Test in IPv6
 Dynamic Acceleration Technology von Intel am 2. Mai 2007 für den Core 2 Duo vorgestellt
 Dynamische Adresstransformation
 Desaminotyrosin – eine organische Verbindung

DAT ist der Name eines samischen Buch- und Musikverlags in Norwegen

d'At ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand d'At († 2014), französischer Choreograph

.dat bezeichnet:

 in der EDV eine Dateinamenserweiterung und steht für „data“ (nicht näher spezifizierte Datendatei), siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D

Abkürzung